Esistono due comuni francesi con questo nome

Vadencourt – Aisne
Vadencourt – Somme